uprawa roli
 uprawa roślin
 uprawa leśna
 uprawa bezpłużna
 uprawa energetyczna
 uprawa hydroponiczna
 uprawa konserwująca
 uprawa kopieniacza
 uprawa współrzędna
 uprawa zachowawcza
 uprawa zerowa